Япония има многопартийна система с две доминиращи партии.

Вижте също 
 Държавно устройство на Япония

 
Япония